I XIV Campionati mondiali di Wushu (Inglese: 2017 World Wushu Championships) sono stati la 14ª edizione dei Campionati mondiali di Wushu. Si sono svolti al Centro di ginnastica di Kazan', in Russia, dal 19 settembre al 3 ottobre 2017.

Medagliere

Note 

Wushu